Karadagly – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Karadagly – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian